Francis Meli ist der Name folgender Personen:

* Francis Meli (Bischof) (* 1962), papua-neuguineischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Vanimo
 Francis Meli (Rugbyspieler) (* 1979), neuseeländischer Rugbyspieler